A Mamoa de Monte Redondo é uma mamoa localizada no concelho da Póvoa de Varzim, na freguesia de Laundos, a nascente do Monte de São Félix. A mamoa apresenta-se violada.

Laundos
Património edificado na Póvoa de Varzim
Monumentos megalíticos do distrito do Porto
Monte